

События

Римская империя 
 Император: Тиберий.
 Консулы: Луций Кальпурний Пизон и Марк Лициний Красс Фруги.
 Консулы-суффекты: Публий Корнелий Лентул и Гай Саллюстий Крисп Пассиен.
 Тиберий уехал на Капри и окончательно оставил все государственные дела.
 На гладиаторских играх обрушился амфитеатр в Фиденах, погибло более 20 тысяч человек.
 Крещение Иисуса Иоанном Крестителем.

Китай 
 «Красные брови» вновь возвращаются в Чанъань, преследуемые силами Лю Сю, но отступают на восток. Лю Сю наносит им поражения в Хэнани.

Родились 
 Ван Чун — китайский философ-энциклопедист времён империи Хань.
 Агриппа II — царь Иудеи, сын Ирода Агриппы I.
 Косс Корнелий Лентул (консул 60 года) — римский военный и политический деятель, консул 60 года.
 Марк Лициний Красс Фруги (консул 64 года) — римский политический деятель и сенатор второй половины I века.
 Петроний Арбитр — автор древнеримского романа «Сатирикон».

Скончались 
 Косс Корнелий Лентул (консул 25 года) — римский военный и политический деятель, консул в 25 году.

См. также

Примечания